Балкан може да се отнася за:

Географски значения 
 балкан – синоним на планина в българския език
 Балкан – наименование на Стара планина – планина в България и Сърбия
 Берковски Балкан – дял от Стара планина
 Врачански Балкан – дял от Стара планина
 Врачански Балкан – природен парк
 Тетевенски Балкан – дял от Стара планина
 Централен Балкан – Национален парк в Стара планина
 Троянски Балкан – дял от Стара планина
 Габровски Балкан – дял от Стара планина
 Тревненски Балкан – дял от Стара планина
 Калоферски Балкан – дял от Стара планина
 Твърдишки Балкан – дял от Стара планина
 Еленски Балкан – дял от Стара планина
 Върбишки Балкан – дял от Стара планина
 Смядовски Балкан – дял от Стара планина
 Сливенски Балкан – дял от Стара планина
 Карнобатски Балкан – дял от Стара планина
 Айтоски Балкан – дял от Стара планина
 Надбалкан
 Задбалкански котловини
 Балкани (Балкански полуостров) – полуостров в Югоизточна Европа
 Балкан – село в община Стамболово, област Хасково
 Балкан махала – село в община Лъки, област Пловдив
 Балканец – село в община Троян, област Ловеч
 Балкански – село в община Разград, област Разград
 Балканци – село в община Стражица, област Велико Търново
 Балканци – село в община Генерал-Тошево, област Добрич
 Балкан – село в район Мазгирт, вилает Тунджели, Турция
 Балкан (Balkan Daglary) – планина в Туркменистан
 Голям Балкан – планински хребет в Туркменистан с височина до 1880 м
 Малък Балкан – планински хребет в Туркменистан с височина до 777 м
 Балкан – вилает в Туркменистан на брега на Каспийско море
 Балканабат (Balkanabat) – град в Туркменистан, вилает Балкан
 Балкан (Balkan, KY) – населено място в Кентъки, САЩ
 Балкан Тауншип (Balkan Township, MN) – град в Минесота, САЩ
 Балкан – плато на остров Ливингстън в Антарктика

Други значения

Общество 
 Балканизация, Балкански синдром – термини, с който се описва непрестанно раздробяване на някога единни области и страни, вследствие на задълбочаващи се противоречия на езикова, етническа и религиозна основа
 Балканска федеративна република (Балканска Федерация) – проект за единна държава на Балканския полуостров
 Балкански езиков континуум – съвкупността на славянските езици и диалекти на Балканския полуостров
 Балкански езиков съюз – особена общност на балканските езици, които показват общи черти в лексиката, семантиката и граматиката в резултат от взаимните си влияния
 Балкански ромски език (Цигански език)
 Палео-балкански езици – древни езици на народи, населявали Балканския полуостров
 Балкански войни
 Балкански съюз
 Балканска война
 Балкански пакт
 Балкански военновъздушни сили
 Балканска контактна група
 Балкански политически клуб
 Болкан Асист (Balkan Assist) – българско сдружение с нестопанска цел за развитието на гражданското общество
 БАЛКАНИ – сдружение за дива природа
 Зелени Балкани – федерация на природозащитни сдружения

Средства за масова информация 
 Балкан Българска Телевизия (ББТ) – телевизионен канал
 Болкан Нюз Корпорейшън (Balkan News Corporation) – медийна компания, собственик на bTV
 Балкан нюз телевижън – регионална кабелна телевизия в Карлово
 Балканика (Balkanika Music Television) – балканска музикална телевизия
 Радио Балканика – българско онлайн радио
Радио Балкан – бивша българска радиостанция в Правец
 Радио Балкан – сръбска радиостанция в Баня Лука, Босна и Херцеговина
 Радио Балкан – сръбска радиостанция в Копенхаген, Дания
 Балкан – вестник, издаван в Берковица от 1993 г.
 Балкан – вестник на турски език, издаван в Шумен
 Балкан – български вестник на румънски език, излизал около 1875 г.
 Балкан – вестник, издаван в град Балканабат, Туркменистан

Култура 
 Балкантон – българска звукозаписна компания
 Балканфолк – българска звукозаписна компания
 Балкан Фолк – Старопланински събор, провежда се във Велико Търново
 Балкански души – българска музикална формация
 Балкански коне – балканска музикална формация
 Болкан Ентертайнмент Компани (Balkan Entertainment Company) – музикално-артистична агенция
 Paprika Balcanicus – музикална формация от Лондон
 Balkan Beat Box – музикална формация от Ню-Йорк, САЩ
 Balkan Black Box Festival – балкански музикален фестивал в Германия
 Бисер Балкански – българска народна песен от Македония
 Балкан – български фолклорен танцов ансамбъл
 Цирк Балкански – циркова трупа
 Балкан – албум на певицата Сека Алексич, 2003 г.
 Балкан Експрес – игрален филм, Югославия, 1983 г.
 Балкански шпионин (Балкански шпијун) – игрален филм, Югославия, 1984 г.
 Балкан-кан – игрален филм, Република Македония, 2007 г.
 Балкански синдром (Balkanski sindrom) – игрален филм, Босна и Херцеговина, 2007 г.
 Балкан – сграда в София (1937 г.), кино-театър и апартаментен хотел в София, днес Младежкия театър
 Балкан – сграда в центъра на Пловдив, кино, днес – бинго-зала
 Балкан – кино в Белград, Сърбия
 Балканский – кинокомплекс в Санкт Петербург
 Балканская – станция на метрото в Санкт Петербург (в строеж)
 Малая Балканская улица – улица в Санкт Петербург
 Балканиада по информатика
 Балканиада по математика

Спорт 
 ФК Балкан – футболен клуб от Ботевград
 БК Балкан – баскетболен клуб от Ботевград
 ФК Балкан – футболен клуб от Белоградчик
 ФК Балкан – футболен клуб от Български Извор, Ловешка област
 ФК Балкан – футболен клуб от Варвара, Пазарджишка област
 ФК Балкан – футболен клуб от Горна Брезница, Благоевградска област
 ФК Балкан – футболен клуб от Орешак, Ловешка област
 ФК Балкан – футболен клуб от Планиница, Бургаска област
 ФК Балкан – футболен клуб от Разбойна, Търговищка област
 ФК Балкан – футболен клуб от Средня, Шуменска област
 ФК Балкан – футболен клуб от Христо Даново, Пловдивска област
 ФК Балкан – футболен клуб от Церово, Благоевградска област
 ФК Балкан – футболен клуб от Скопие, Република Македония (1921 – 1943 г.)
 ФК Балкан Буковица – футболен клуб от Калугерица, Сърбия
 ФК Балкански – футболен клуб от Димитровград, Сърбия
 FBK Balkan – футболен клуб от Малмьо, Швеция
 Балканиада
 Балканска национална купа – футболен турнир, провеждан в периода 1929 – 1980 г.
 Балканска клубна купа – футболен турнир, провеждан в периода 1960 – 1994 г.
 Балканско първенство по волейбол
 Балканска купа по плажен волейбол
 Балканиада по лека атлетика
 Балканиада по художествена гимнастика
 Адриатико-Балканска купа – автомобилно състезане
 Балкан Трофи – автомобилно състезане
 Ски балканиада
 Балканиада по бадминтон
 Балканиада по спортен бридж
 Балканиада по шахмат

Компании и продукти 
 БГА Балкан – българска авиокомпания, съществувала от 1968 до 2002 г.
 Балкан Хемус Груп – българска компания, собственик на Авиокомпания България Ер
 Балкан АД Завод в Монтана. Произвежда всякакъв вид тръбни и телени конструкции.
 Балкан (завод) – предприятие в Ловеч, в което са произвеждани или се произвеждат:
 Балкан (Балканче) – марка български велосипеди
 Балкан – марка български мотопеди
 Балкан – марка български мотоциклети
 Балкан – марка български мотокари
 Балкан Т800 – прототип на български автомобил
 Балкан Стар – вносител на автомобили в България
 Балканъ и Балканъ-живот – български застрахователни дружества, съществували през 30-те и 40-те години на 20 век
 ЗБК Балканъ – застрахователно-брокерска къща
 Балкан ЕООД – общинска фирма, град Елена
 Балкан Инженеринг Груп – строителна фирма, София
 Болкан Капитал Мениджмънт (Balkan Capital Management)
 Балкан Имоти (Balkan Properties) – недвижими имоти
 Болкан Проперти (Balkan Property) – недвижими имоти
 Болкан Дрийм Пропертийс (Balkan Dream Properties) – английска компания за недвижими имоти
 Балкан Холидейс (Balkan Holidays) – българска туристическа компания във Великобритания>
 Балкан Холидейс Еър (Balkan Holidays Air) – авиокомпания
 Балкан Холидейс Риъл Естейт (Balkan Holidays Real Estate) – недвижими имоти
 Болкан Боутс (Balkan Boats) – лодки
 Балкан Банк – българска банка, фалирала през 1997 г.
 Балканкар – българска марка мотокари
 Балканфарма – българска фармацевтична компания
 Балкантурист – българска туристическа компания
 Балкан Сис (Balkan Sys) – интернет компания
 Балкан Аджип
 Камаз Балкан
 Балкан Мултимедия Систем
 Лактима Балкан – българско млекопреработвателно предприятие

Хотели 
 Sheraton Sofia Hotel Balkan – хотел в центъра на София
 Балкан – хотел в град Плевен, България
 Балкан – хотел в село Сливек, Лошешка област
 Балкан – хотел в село Чифлик, Ловешка област
 Балкан – къща за гости в село Валевци, Габровска област
 Балкан (Balkan Hotel) – хотел в центъра на Белград, Сърбия
 Балкан (Hotel Balkán) – хотел в центъра на Прага, Чехия

Храни и напитки 
 Балкан – българска марка суха паста
 Балкан – българска марка кашкавал от овче мляко
 Балкан – българска марка бира, производство на Пивоварна Болярка – Велико Търново
 Айрян Балкан – продукт на Лактима Балкан

Биологични видове

Растения 
 Балканска козя брада (Tragopogon balcanicus) – цвете от семейство Сложноцветни
 Балканска меча стъпка (Acanthus balcanicus) – тревисто растение
 Балканска чубрица (Satureja montana L.) – тревисто растение, подправка
 Балканската мащерка (Thymus balcanus) – тревисто растение, билка

Животни 
 Балканска кротушка (Romanogobio kessleri) – вид сладководна риба
 Балканска мряна (Barbus meridionalis petenyi, Черна мряна) – вид сладководна риба
 Балканска вретенарка (Zingel balcanicus) – вид сладководна риба
 Балканска пъстърва (Salmo balcanicus, Балканка) – вид сладководна риба
 Балкански щипок (Cobitis elongata, Лискур, Лингур) – вид сладководна риба
 Балканска жаба (Rana kurtmuelleri) – вид жаба
 Балканска чесновница (Pelobates syriacus, Сирийска чесновница) – вид жаба
 Балкански гребенест тритон (Triturus karelinii, Южен гребенест тритон) – е вид дребно опашато земноводно
 Балкански гекон (Cyrtopodion kotschyi) – вид гущер
 Балканска чучулига (Eromophila alpestris) – дребна птица от разред Врабчоподобни
 Балканска къртица (Talpa stankovici) – вид къртица
 Източно-балканска свиня – вид полудива свиня

Личности 
 Оркан Балкан – турски футболист
 Александър Балкански – цирков артист
 Валя Балканска – българска народна певица
 Гецо Балкански – футболист от ФК Батин
 Ганьо Балкански – литературен герой
 Миленко Балкански – военачалник
 Мими Балканска – българска оперна певица
 Минко Балкански – физик
 Ненко Балкански – художник

Пояснителни страници